Segonzac puede referirse a: 

 Segonzac, comuna francesa situada en Charente.
 Segonzac, comuna francesa situada en Corrèze.
 Segonzac, comuna francesa situada en Dordoña.